Nomi, település Olaszországban
 Nomi, város Isikava prefektúrában, Japánban
 Nomi, település Hirosima prefektúrában, Japánban